

Любятово — село в гміні Хочево Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Любятово — село в гміні Дольськ Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Любятово — село в гміні Пшелевіце Пижицького повіту Західнопоморського воєводства
 Любятово — частина міста Кошалін в Західнопоморському воєводстві